Buritis (Minas Gerais)
 Buritis (Rondônia)